Druga hrvatska odbojkaška liga je predstavljala ligu četvrtog stupnja odbojkaškog prvenstva Hrvatske za žene u sezoni 2020./21.  
Sudjelovalo je 36 klubova u 4 skupine - "Istok", "Jug", "Sjever" i "Zapad".  
Zbog eskalacije pandemije COVID-19, odigravanje liga je prekinuto krajem studenog 2020., te dalje nije nastavljeno. Kako je prekinuto početkom odigravanja lige, pojedini klubovi nisu odigrali nijednu utakmicu u prvenstvu.

Istok 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Jug 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Sjever

Skupina Jug  

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Skupina Sjever  

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Zapad 

 Izvori:  
 natjecanja.hos-cvf.hr  
 natjecanja.hos-cvf.hr, wayback

Povezani članci 
 Superliga 2020./21. 
 Prva liga 2020./21. 
 1. B HOL 2020./21. 
 Kup Snježane Ušić 2020./21.

Vanjske poveznice 
 hos-cvf.hr, Hrvatski odbojkaški savez 
 natjecanja.hos-cvf.hr

Izvori 
 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2020./2021., pristupljeno 23. svibnja 2022. 
 natjecanja.hos-cvf.hr, Arhiva - sezona 2020./2021., wayback arhiva
  

 

2020-21